Michael Brennan (acteur) (1912-1982), acteur
 Michael Brennan (football australien) (né en 1965), joueur de football australien
 Michael Brennan (hockey sur gazon) (né en 1975), joueur australien de hockey sur gazon
 Michael Brennan (hockey sur glace) (né en 1986), joueur américain de hockey sur glace
 Michael Brennan (homme politique) (né en 1946), homme politique irlandais
 Michael Brennan (poète) (né en 1973), poète australien
 Michael F. Brennan, homme politique américain